Con remera puede referirse a:
Camiseta.
Remeras de una flecha.
Pluma del ala de un ave.